Borbone-Busset – ramo dei Borbone, considerato illegittimo e non dinastico
 Claudio I di Borbone-Busset – nobile francese
 Francesco di Borbone-Busset – nobile e generale francese
 Francesco Luigi Giuseppe di Borbone-Busset – generale e politico francese
 Francesco Luigi Giuseppe Maria di Borbone-Busset – militare e tiratore a segno francese
 Giacomo di Borbone-Busset – scrittore e diplomatico francese
 Luigi Francesco di Borbone-Busset – generale francese